B 319 bezeichnet:
 die Bundesstraße 319 in Deutschland
 die Fürstenfelder Straße in Österreich

B319